Llissá (en idioma catalán: Lliçà) puede referirse a:
Llissá de Munt, municipio de la comarca del Vallés Oriental.
Llissá de Vall, municipio de la comarca del Vallés Oriental.